La Genealogia del Casal d'Aragó és un rotlle genealògic confeccionat vers el 1400 al Reial Monestir de Santa Maria de Poblet i conservat actualment a la biblioteca del mateix monestir. L'obra fou encarregada pel rei Martí I d'Aragó «l'Humà» per commemorar els seus predecessors i avantpassats de la Dinastia Ximena i del Casal comtal de Barcelona. El rotlle genealògic estava destinat a l'infant Martí el Jove, rei de Sicília i futur rei d'Aragó, però que morí tot just el 1409. Les imatges dels antics reis d'Aragó i comtes de Barcelona retien tribut als avantpassats de les dues branques, la doble ascendència del Casal d'Aragó.

Referències

Bibliografia

Vegeu també 
 Dinastia Ximena
 Casal de Barcelona
 Casal d'Aragó

Cròniques
Historiografia medieval en català
Casal d'Aragó
Monestir de Poblet
Obres literàries del segle XV